Der Daily Mirror Grand Slam of Darts 2010 wurde vom 13. bis zum 21. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 25 Spielern der PDC waren auch sieben Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor, der nach drei Turniersiegen in Folge jedoch im Viertelfinale mit 14:16 gegen den Engländer Steve Beaton verlor.

Durch einen 16:12-Finalerfolg gegen James Wade konnte der BDO-Spieler Scott Waites das Turnier erstmals gewinnen.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor. Zudem nahmen die beiden Finalistinnen der PDC Women's World Darts Championship am Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 13. November 2010

2. Spieltag 14. November 2010

3. Spieltag 16. November 2010

Gruppe B 

1. Spieltag 13. November 2010

2. Spieltag 14. November 2010

3. Spieltag 16. November 2010

Gruppe C 

1. Spieltag 13. November 2010

2. Spieltag 14. November 2010

3. Spieltag 16. November 2010

Gruppe D 

1. Spieltag 13. November 2010

2. Spieltag 14. November 2010

3. Spieltag 16. November 2010

Gruppe E 

1. Spieltag 14. November 2010

2. Spieltag 15. November 2010

3. Spieltag 17. November 2010

Gruppe F 

1. Spieltag 14. November 2010

2. Spieltag 15. November 2010

3. Spieltag 17. November 2010

Gruppe G 

1. Spieltag 14. November 2010

2. Spieltag 15. November 2010

3. Spieltag 17. November 2010

Gruppe H 

1. Spieltag 14. November 2010

2. Spieltag 15. November 2010

3. Spieltag 17. November 2010

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2010
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2010